Кошка (фильм, 1947) — фильм Марио Соффичи
 Кошка (фильм, 1958) — фильм Анри Декуэна
 Кошка (фильм, 1968) — фильм Карла Фрухтмана
 Кошка (фильм, 1987) — фильм Доминика Графа
 Кошка (фильм, 1992) — фильм Нгайя Кайя Лама
 Кошка (фильм, 2007) — фильм Каспара Хайдельбаха
 Кошка (сериал) — сериал 1970 года Антулио Хименеса Понса